Ez a lista az Amerikai Egyesült Államokhoz tartozó Florida legnagyobb településeinek listája, népesség szerint. A települések besorolása: City, Town, Village és CDP = statisztikai település (census designated place).

Források

Települések listái
Florida települései